TKA steht als Abkürzung für:
 Talkeetna Airport in Talkeetna (Alaska) nach dem IATA-Flughafencode
 das Börsenkürzel für die Telekom Austria, das größte Telekommunikationsunternehmen Österreichs
 Telekommunikationsanlage
 TKA (Band), ein US-amerikanisches Freestyle/Dance-Pop-Trio
 Transaktionskostenansatz, eine Organisationstheorie, die zur Neuen Institutionenökonomik gezählt wird, siehe Transaktionskostentheorie
 Tripartite Kommission Arbeitsmarkt, eine der Industrie- und Gewerbeaufsicht der Schweiz angegliedertes Organ, das u. a. darauf achtet, dass auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt ortsübliche Lohn- und Arbeitsbedingungen gewährleistet bleiben

TKA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Kazimierski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Abkürzung